Андрей Горностаев:
* Горностаев, Андрей Андреевич (1927—2002) — Герой Социалистического Труда, машинист экскаватора.
 Горностаев, Андрей Васильевич (род. 1971) — белорусский футболист.